Monte Líbano pode referir-se a:

Toponímia
Monte Líbano - cadeia montanhosa do Líbano.
Monte Líbano - uma das seis províncias do Líbano.
Monte Líbano - bairro da cidade de Campo Grande/MS
Montelíbano - na Colômbia

Associações recreativas e culturais
"Clube Monte Líbano" é o nome de dezenas de associações socioculturais e esportivas fundadas por libaneses e seus descendentes no Brasil.

Clube Monte Líbano de Bauru
Clube Monte Líbano de Cuiabá
Clube Monte Líbano do Rio de Janeiro
Clube Monte Líbano de São José do Rio Preto
Clube Monte Líbano de São Paulo
Clube Monte Líbano de Belém

Desambiguação
Desambiguações de topônimos